Корде́йру () — португальская фамилия. Известные носители:
 Кордейру, Жуан Рикарду (1836—1881) — португальский драматург.
Кордейру, Домингаш (род. 1976) — ангольская гандболистка.
 Кордейру, Кристиану (род. 1973) — бразильский футболист и тренер, защитник.
 Кордейру, Лусиану (1844—1900) — португальский писатель.
 Кордейру, Фелижберту Инасиу Жануариу (1774—1855) — португальский поэт и публицист.
 Кордейро, Хосе Луис (род. 1962) — венесуэльско-испанский инженер, экономист и писатель.

Другое 
 Кордейру — муниципалитет в Бразилии.